Tiberio Sempronio Graco puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tiberio Sempronio Graco.— Tribuno de la plebe en el año 134 a. C.
 Tiberio Sempronio Graco (augur).— Comes de Lucio César.
 Tiberio Sempronio Graco (comes).— Tribuno de la plebe en el año 134 a. C.
 Tiberio Sempronio Graco (cónsul 238 a. C.).— Cónsul en el año 238 a. C.
 Tiberio Sempronio Graco (cónsul 215 a. C.).— Cónsul en el año 215 a. C.
 Tiberio Sempronio Graco (cónsul 177 a. C.).— Cónsul en los años 177 y 162 a. C. Padre de los Gracos.
 Tiberio Sempronio Graco (monetalis).— Triunviro de la moneda en el año 40 a. C. Asumió el cognomen Graco.
 Tiberio Sempronio Graco (poeta).— Desterrado por Tiberio.